Тинькофф Мобайл — виртуальный мобильный оператор (MVNO), работает на сетях «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2 Россия), но в регионах отсутствия Tele2 работает на сетях МегаФон.

История 
«Тинькофф Мобайл» запустился в Москве и Санкт-Петербурге c 13 декабря 2017 года. В июле 2018 года оператор объявил об экспансии в регионы. Первыми четырьмя регионами стали Волгоградская область, Краснодарский край, Адыгея и Марий Эл. В этих регионах появилась возможность заказа курьерской доставки сим-карт с эджектором и покупки их в точках продаж оператора и примерно в 200 салонах «Связного», с которым компания начала сотрудничать в апреле 2018 года. К концу года оператор был представлен уже в 47 регионах, а к весне 2019 года — ещё в шести.

По данным информационно-аналитического агентства Telecom Daily, «Тинькофф Мобайл» лидирует среди новых MVNO-проектов по количеству регионов. Так, виртуальный оператор СберБанка на конец осени прошлого года работал в 18 регионах, а MVNO ТТК Mobile — в 14.

29 сентября 2022 года около 12:45 по МСК в работе оператора произошел крупный сбой, в результате которого почти у всех абонентов начала пропадать сотовая связь вместе с интернетом. В техподдержке уточнили: «Сейчас связь работает нестабильно. Мы уже работаем над этим и стараемся починить всё как можно скорее». К 20:30 по МСК работа «Тинькофф Мобайл» была полностью восстановлена.

Принцип работы оператора 

Принцип работы любого MVNO заключается в том, что компания продает услуги под собственным брендом, при этом используя уже готовую инфраструктуру другого оператора. Различаются Skinny MVNO, Light MVNO, Thick MVNO и Full MVNO. Skinny MVNO являются ресейлерами продуктов основного оператора. Light MVNO полностью используют всю инфраструктуру базового оператора. Thick MVNO используют собственную IT-инфраструктуру, включая BSS (биллинг). Full MVNO выстраивают свои сетевые элементы, в том числе и устанавливают собственные коммутаторы и биллинг. Так, «Тинькофф Мобайл» работает на сетях «Т2 РТК холдинга» (которому принадлежит бренд Tele2) по схеме Full MVNO. На 2019 год на инфраструктуре Tele2 работает 18 MVNO-операторов (в мае 2019 года компания была признана лучшим мировым хост‐оператором MVNO). В мире насчитывается примерно 1 тысяча MVNO, которые обслуживают около 10 % от общего количества абонентов сотовой связи на планете, в России же виртуальные операторы занимают 2 % телеком-рынка (в Европе — до 40 %).

Показатели деятельности 
В 2018 году «Тинькофф Мобайл» заработал 239 млн руб., доход от оказания услуг связи составил 186 млн руб., ещё 53 млн руб. оператор получил от банка за привлечение новых клиентов (абоненту заводится счет в банке). По данным «Ведомостей», «Тинькофф Мобайл» в первый год работы занял около 1 % рынка виртуальных операторов.

Критика и конкуренты 
В отличие от большинства других мобильных операторов (в том числе и виртуальных) у «Тинькофф Мобайл» отсутствует фиксированная линейка тарифов, абоненты сами могут выбрать пакет услуг, какой им нужен (голосовые минуты, интернет-трафик или безлимитный доступ к определённой группе сайтов). Для подключения к MVNO необходимо заказать SIM-карту, после чего представитель компании привезет её и отдаст в руки клиенту, либо оформить e-SIM онлайн на сайте оператора. По данным информационно-аналитического агентства Telecom Daily, в 2018 году «Тинькофф мобайл» признан «самым выгодным оператором связи при минимальном и среднем потреблении услуг в роуминге».

В России «Тинькофф Мобайл» — не первый виртуальный оператор, работающий на сетях Tele2: за последние два года на базе этого оператора уже начали работу более десяти компаний (Ростелеком, Сбербанк, Virgin Connect и другие).

В 2018 году в России появились автоматы по продаже сим-карт — симкоматы, однако в «Тинькофф Мобайл» сообщили, что на данном этапе этот формат для них нецелесообразен, хотя у МТС, Мегафона, Сбермобайл (MVNO Сбербанка) и некоторых других операторов они уже работают.

Примечания 

Операторы сотовой связи России
Появились в 2017 году в России